Spitz település és üdülőhely a Duna bal partján, a Wachau szívében, régi borvidék. Szőlőültetvényei a falu felé teraszosan helyezkednek el.

Fekvése
A Duna északi partján, egy szőlődomb alján terül el, Mitteransdorf falucska szomszédságában, vele szemben a 712 méter magas Mühlberggel.

Története
Spitz a Wachau szívében fekszik, a középkorban egy időben Spitzet Wachannak hívták, róla kapta a nevét az egész folyamszakasz. A várost még a kelták alapították. A Reformáció idején az evangélikusok végvára volt, mára pedig a környék üdülési központja lett. A helység főutcája a 15. században épült plébániatemplomhoz vezet. A templom oltárképeit a vidék "házi festője" a kremsi J. M. Schmidt festette. Utcáin, terein szép régi polgárházak láthatók. Közülük talán legszebb az Aggsteiner Hof. A Városháza az ispotállyal együtt késő gótikus épület. A kastélyt a 17. század elején építették.

Nevezetességek
 Plébániatemplom
 Városháza
 Kastély

Galéria

Jegyzetek

Források
 Pethő Tibor-Szombathy Viktor: Ausztria 

Alsó-Ausztria települései